Дми́трий Ива́нович Саве́льев (род. 25 мая 1971, Новосибирск, Новосибирская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Член фракции Единая Россия .

Биография 
В 2001 году получил высшее образование по специальности «финансы и кредит» в Новосибирской государственной академии экономики и управления. В 2009 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Сибирской академии государственной службы. В 2012 году прошёл переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

После получения высшего образования вёл предпринимательскую деятельность. С 2002 до 2008 года работал в ООО «Фундаментстрой» в должности директора. С 2008 по 2009 год работал руководителем ООО «Стройиндустрия». В 2008 году вступил в члены Либерально-демократической партии России. С 2009 по 2013 год возглавлял Кемеровское региональное отделение ЛДПР. С 2010 по 2011 год работал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Аркадия Свистунова.

В декабре 2011 года баллотировался в Госдуму по спискам партии ЛДПР, по результатам распределения мандатов стал депутатом Государственной думы VI созыва. 

В сентябре 2016 года был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по спискам ЛДПР, по итогам выборов избран депутатом Государственной думы VII созыва.

В ноябре 2020 года Дмитрий Савельев покинул ряды ЛДПР, в связи с планами в 2021 году принять участие в праймериз «Единой России» с последующим выдвижением в Госдуму от этой партии.

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

В декабре 2022 года депутат заявил, что им принято решение присоединиться к добровольческому батальону «Вега». Вместе с батальоном отправился из Новосибирска, однако в Чанах тайно сошёл с поезда, доехал на автомобиле до Омска, и уже из омского аэропорта отправился в столицу.

Примечания 

Выпускники Новосибирского университета экономики и управления
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены ЛДПР
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине